Bothros (, Plural Bothroi) bezeichnet:

 Bothros, in der Antike eine unterirdische Grube, die als Opfer-, Kult- oder Vorratsgrube verwendet wurde
 Bothros (Byzanz), einen byzantinischen Beamten, der in Konstantinopel für den Verkauf von Tieren zuständig war